Dobozy Imre (1827–1885) magyar és amerikai szabadságharcos
Dobozy Imre (1917–1982) magyar író, újságíró